
Termin -{GCG}- ima više značenja.

 -{GCG}- (glukagon) je polipeptidni hormon koga luče α ćelije endokrinog dela pankreasa.
 -{GCG}- je program za analizu sekvenci.
 Genetički kod za alanin